El término Be Alright —en español: Estar bien— puede hacer referencia a:

Música 
 «Be Alright», canción de Ariana Grande perteneciente a su álbum Dangerous Woman (2016).
 «Be Alright», canción de Dean Lewis perteneciente a su álbum A Place We Knew (2019).
 «Be Alright», canción de Justin Bieber perteneciente a su álbum Believe (2012).
 «Be Alright», canción de Zapp perteneciente a su álbum homónimo (1980).
 «Be Alright», canción de Kristine W perteneciente a su álbum The Power of Music (2009).